Онавас има више значења:

 Општина Онавас (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Онавас (Онавас, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику